Hond, het bekende huisdier
 Hond (Theo van Doesburg), schilderij van Theo van Doesburg
 Hond (astrologie), dier van de Chinese dierenriem
 De Hond, Nederlandse of Vlaamse achternaam
 Hond of Hont, een oud-Nederlandse oppervlaktemaat

Zie ook 
 Hondachtigen
 Honden (doorverwijspagina)